Le Sonnet 22 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : MY glaſſe fhall not perſwade me I am ould,
So long as youth and thou are of one date,
But when in thee times forrwes I behould,
Then look I death my daies ſhould expiate.
For all that beauty that doth couer thee,
Is but the ſeemely rayment of my heart,
Which in thy breſt doth liue,as thine in me,
How can I then be elder than thou art?
O therefore loue be of thy ſelfe ſo wary,
As I not for my ſelfe,but for thee will,
Bearing thy heart which I will keepe ſo chary
As tender nurſe her babe from faring ill,
   Preſume not on thy heart when mine is ſlaine,
   Thou gau'ſt me thine not to giue backe againe.

Notes et références 

022